Mezei ist der Familienname folgender Personen:

 András Mezei (1930–2008), ungarischer Schriftsteller
 Branislav Mezei (* 1980), slowakischer Eishockeyspieler
 Frigyes Mezei (1887–1938), ungarischer Leichtathlet
 István Mezei (* 1947), ungarischer Fußballmanager
 Szilárd Mezei (* 1974), ungarischer Violist, Improvisationsmusiker und Komponist

Siehe auch:

 Mezey